Бараньяйн ()  —  населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-де-Памплона. Занимает площадь 1,40 км². Население — 21705 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 4 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del municipio 
 Datos Económicos y Municipales

Населённые пункты Наварры
Муниципалитеты Наварры